Qaragöl kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Sevlich, sjö, 
 Qaragöl (sjö i Azerbajdzjan, Latjyn), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar